HTU est un sigle qui peut désigner :
 Huston-Tillotson University (en français, Université Huston-Tillotson), une université privée américaine située à Austin, dans l'État du Texas ;
 , une université privée située à Puerto Princesa, aux Philippines.

HTU est un code qui peut désigner :
 , un aéroport situé à Hopetoun, en Australie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports